CHZ peut désigner :
 circumstellar habitable zone (en français, zone habitable), en astronomie et en exobiologie, une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie ;
 aéroport de Chiloquin, un aéroport situé à Chiloquin, dans l'Oregon, auxc États-Unis, selon le Code AiITA..

Code IATA des aéroports